Glen Echo Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glen Echo Historic District (Normandy and Glen Echo Park, Missouri), NRHP-ID 07001105
 Glen Echo Historic District (Columbus, Ohio), NRHP-ID 97001241